L'édition 2003 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Guillermo Coria remporte l'épreuve en simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
Le nombre de participants à l'épreuve de double a été réduit, les 8 têtes de série sont maintenant exemptées de , en conséquence le tableau comporte 24 équipes au lieu de 32.

Forfaits 
Andre Agassi, détrôné du  mondial par Lleyton Hewitt à l'issue du tournoi de Rome la semaine précédente, renonce au tournoi. Il désire arriver en forme à Roland-Garros.

Juan Carlos Ferrero ( mondial) et Ievgueni Kafelnikov () déclarent forfait peu avant le début du tournoi. Ils sont remplacés respectivement par Olivier Mutis et Karol Beck.

Pendant le tournoi 
Pour la première fois depuis la création de la catégorie en 1990, les demi-finales opposent quatre joueurs venant du même pays, ici l'Argentine.

Rafael Nadal bat le numéro 2 mondial Carlos Moya a seulement 16 ans.

Lauréats 
Guillermo Coria remporte son  en simple en battant en finale Agustín Calleri. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Argentin. Il soulève son  de la saison.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Tennis masculin en 2003
Sport en Allemagne en 2003
Tennis en mai 2003